Oroville může znamenat:

 Oroville (Kalifornie) — město v Kalifornii v USA
 Oroville (Washington) — město ve státě Washington v USA

 Oroville (hráz) — přehradní hráz v Kalifornii v USA
 Oroville (přehradní nádrž) — přehradní nádrž v Kalifornii v USA

Související články
 Oroville Municipal Airport
 Oraville
 Auroville